Apamea (Syrië), een voormalige stad van de Seleuciden aan de oostelijke oever van de rivier Orontes in Syrië
 Apamea (Frygië), een voormalige stad in Frygië in de klassieke oudheid
 Apamea (Noctuidae), een geslacht van nachtvlinders uit de familie Noctuidae